Deli Serdang ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Sumatra Utara. Stand 2020 leben hier circa 1.900.100 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Deli Serdang ist die Stadt Lubuk Pakam.

Geographie 
Deli Serdang liegt im Norden der Provinz Sumatra Utara an der Straße von Malakka. Es grenzt im Westen an den Regierungsbezirk Langkat und die Stadt Binjai, im Osten an den Regierungsbezirk Serdang Bedagai. Im Süden grenzt es an die Kabupaten Simalungun und Karo. Im nördlichen Teil von Deli Serdang liegt die selbstverwaltete Stadt Medan, die Hauptstadt der Provinz Sumatra Utara. Administrativ unterteilt sich Deli Serdang in 22 Distrikte (Kecamatan) mit 394 Dörfern, davon 280 Desa und 14 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Deli Serdang 1.921.144 Menschen, 956.424 Frauen und  964.720 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 857 Personen pro Quadratkilometer. 78,4 Prozent der Einwohner sind Muslime, 16,7 Prozent Protestanten, 2,8 Prozent Katholiken, und 2,0 Prozent Buddhisten und 0,1 Hindus.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sumatra Utara
Geographie (Sumatra)